GIE est un sigle qui peut désigner :
 groupement d'intérêt économique, en France, un groupement doté de la personnalité morale qui permet à ses membres de mettre en commun certaines de leurs activités afin de développer, améliorer ou accroître les résultats de celles-ci tout en conservant leur individualité.

Gie est un nom qui peut désigner :
 , un film indonésien réalisé par Riri Riza, sorti en 2005.